Gummibärli bezeichnet:
 Gummibär, einen Fruchtgummi
 Wodka Energy, einen Longdrink

Siehe auch: